Pliquett ist der Name von
 Benedikt Pliquett (* 1984), Fußballer
 Fritz Pliquett (* 1935), Biophysiker an der Universität Leipzig